Де Са́нти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Санти, Анджело (1847—1922) — итальянский священник-музыковед.
 Де Санти, Гвидо (1923—1998) — итальянский шоссейный велогонщик.